Хайнрик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хайнрик, Кёрк (англ. Kirk James Hinrich; родился 2 января 1981 года в Су-Сити, Айова, США) — американский профессиональный баскетболист.
 Хайнрик, Мартин (англ. Martin Trevor Heinrich; родился 17 октября 1971, Фэллон, Невада) — американский политик, член Демократической партии, сенатор США от штата Нью-Мексико.

См. также